Кошицький трамвай — трамвайна мережа, діюча в Кошицях, Словаччина.

Плани будівництва трамвайної мережі в Кошицях вперше були представлені в 1881 році. Проте перша лінія конки була введена в експлуатацію 14 листопада 1891 року. Траса мала параметри — 7,8 км завдовжки та ширину колії — 1435 мм. Електричний трамвай було введено в експлуатацію 30 грудня 1913 року, але тільки вантажний. Пасажирські перевезення були розпочаті 28 лютого 1914 року.

Маршрути 
Наприкінці 2010-х в Кошицях діє 15 трамвайних маршрутів, у тому числі 6 звичайних та 9 швидких, що сполучають Кошиці й металургійний завод U.S. Steel Košice.

Звичайні маршрути: 2, 3, 4, 6, 7 і 9

Швидкісні маршрути: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 та 5

Деякі маршрути виконують тільки декілька рейсів на добу. Обслуговуюче підприємство — Dopravný podnik mesta Košice (DPMK).

Рухомий склад на 2013 рік 
68 вагонів Tatra T3
Tatra T3SUCS
Tatra T3Mod
19 — Tatra KT8D5
Tatra KT8D5R.N2
29 — Tatra T6A5
1 — Pragoimex Vario LF

Галерея

Примітки

Посилання 
 Сайт міського транспорту
 Seite von DPMK 
 Jahresbilanz 2009 von DPMK  
 Geschichte des ÖPNV auf cassovia.sk  
 Artikel über dem Unfall am 30. Oktober 1978  

Кошицький трамвай
Засновані 1891